Amfilochiusz (Bondarienko) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Amfilochiusz (Radović) – serbski biskup prawosławny, metropolita Czarnogóry i Przymorza
 Amfilochiusz (Siergijewski-Kazancew) – rosyjski biskup prawosławny
 Amfilochiusz (Skworcow) – rosyjski biskup prawosławny, nowomęczennik
 Amfilochiusz (Wakulski) – biskup prawosławnej autonomicznej Metropolii Amerykańskiej

Zobacz też